Ordina Open 2007 — 18-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в нидерландском городе Хертогенбос и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии и тура WTA в рамках серии соревнований 3-й категории.

В 2007 году турнир прошёл с 18 по 25 июня. Соревнование завершало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Марио Анчич
 в женском одиночном разряде —  Михаэлла Крайчек
 в мужском парном разряде —  Мартин Дамм и  Леандер Паес
 в женском парном разряде —  Янь Цзы и  Чжэн Цзе

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Томми Робредо (№ 7 в мире на тот момент), испанец не смог подтвердить свой статус, уступив в четвертьфинале. В его отсутствие титул достался второму сеянному: хорвату Ивану Любичичу, переигравшему в финальном матче Петера Весселса, начавшим росмаленское соревнование с квалификации. Прошлогодний чемпион — Марио Анчич — не защищал свой титул.

Парный приз свёлся к матчу первой и третьей команды посева, где менее рейтинговый альянс Джефф Кутзе / Рогир Вассен оказался чуть сильнее прошлогодних чемпионов: Мартина Дамма и Леандра Паеса, доказав своё преимущество лишь в концовке решающего тай-брейка. Представитель Нидерландов выиграл домашний турнир впервые с 2001 года.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Елена Янкович (№ 3 в мире на тот момент); сербка смогла успешно реализовать свой статус в выход в финал, но в борьбе за титул не смогла справиться с третьей сеянной Анной Чакветадзе, уступив ей в трёх сетах. Прошлогодняя чемпионка — Михаэлла Крайчек — защищала свой титул, но уступила во втором раунде. Сильнейшие несеянные участницы турнира проиграли в четвертьфинале.

Парный титул у женщин стал единственным, доставшимся лидерам посева: китаянки Чжань Юнжань и Чжуан Цзяжун не отдали соперницам ни сета, а в финале справились с третьими сеянными: Анабель Мединой Гарригес и Вирхинией Руано Паскуаль. Прошлогодние чемпионки — Янь Цзы и Чжэн Цзе — свой титул не защищали.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Иван Любичич обыграл  Петера Весселса со счётом 7-6(5), 4-6, 7-6(4).
 Любичич выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Весселс со второй попытки уступил финал соревнования в рамках основного тура ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Женщины. Одиночный турнир 
  Анна Чакветадзе обыграла  Елену Янкович со счётом 7-6(2), 3-6, 6-3.
 Чакветадзе выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.
 Янкович уступает 2-й финал в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Мужчины. Парный турнир 
  Джефф Кутзе /  Рогир Вассен обыграли  Мартина Дамма /  Леандра Паеса со счётом 3-6, 7-6(5), [12-10].
 Кутзе выигрывает 2-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Вассен выигрывает 2-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 
  Чжань Юнжань /  Чжуан Цзяжун обыграли  Анабель Медину Гарригес /  Вирхинию Руано Паскуаль со счётом 7-5, 6-2.
 Чжань выигрывает 3-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.
 Чжуан выигрывает 3-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Чемпионат Росмалена на травяных кортах
 ATP Тур 2007
 WTA Тур 2007
 Мировой тур ATP 250
 WTA 3-я категория

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 
 

Нидерланды
Теннис
Июнь 2007 года
2007